How to Be (br: Uma Vida Sem Regras) é uma comédia sobre Art, de aproximadamente 20 anos, que volta a viver com seus pais, alcança a crise dos 20 e se inscreve em procura de ajuda com um guru.

Sinopse 
Uma comédia de humor negro sobre Art (Robert Pattinson), um músico frustrado, que está passando pelo que ele vê como uma crise dos 20 anos. Isso não melhora quando sua namorada o deixa, e ele tem que voltar a morar com seus pais de classe média - que estão longe de se animar com a idéia.

O único amigo de Art, o agoráfobo Ronny, tem seus próprios problemas para se preocupar. Trancado em um apartamento de Londres, tonto pelo óxido nitroso e pela música eletrônica, Ronny quer começar uma banda com Art e seu tranqüilo amigo Nikki, mas apenas se isso não precisar ir mais além do jardim do quintal.

Art descobre um guru de auto-ajuda, Dr. Levi Ellington, autor de "Não é sua culpa". Utilizando de seu dinheiro herdado, Art paga a Dr. Ellington para se mudar com ele e seus pais, para tornar-se seu treinador em tempo integral, e o acompanhando aonde quer que fosse.

Elenco 
 Robert Pattinson...Art
 Rebecca Pidgeon...Mãe
 Michael Irving...Pai
 Powell Jones...Dr. Levi Ellington
 Mike Pearce...Nikki
 Johnny White...Ronny
 Jeremy Hardy...Jeremy
 Alisa Arnah...Jessica

Ligações externas 
 
 
 

Filmes do Reino Unido de 2008
Filmes de comédia do Reino Unido
Filmes em língua inglesa